Майкл Уэллс Корби (, 18 февраля 1940, Британская Индия) — английский и британский сквошист и хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Майкл Корби родился 18 февраля 1940 года в Британской Индии.

Играл в хоккей на траве за «Хаунслоу».

В 1964 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, поделившей 9-10-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, мячей не забивал.

В 1972 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене, занявшей 6-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 7 матчей, забил 3 матча (по одному в ворота сборных Мексики, Кении и Нидерландов).

В течение карьеры провёл более 100 матчей за сборные Англии и Великобритании.

В 1967, 1969 и 1971 годах выступал за сборную Великобритании на командном чемпионате мира по сквошу и трижды завоевал серебряную медаль. В 1975 году завоевал золото чемпионата Европы. Всего в 1966—1976 годах провёл в её составе 16 матчей.

Был вице-президентом Всемирной федерации сквоша и президентом Британской федерации хоккея на траве.

Корби — основатель и владелец сети фитнес-клубов в Великобритании.

Семья 
Был дважды женат, имеет четверых детей.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года

Сквошисты
Хоккеисты на траве Англии
Чемпионы Европы по сквошу
Предприниматели Великобритании